Хосе́ Мануэ́ль Дуранд Лагуна (; 7 февраля 1895, Буэнос-Айрес — 1 февраля 1965, Асунсьон) — аргентинский футболист, полузащитник. После окончания игровой карьеры работал тренером. Первый тренер сборной Парагвая. Руководил «гуарани» на двух Чемпионатах Южной Америки и на первом чемпионате мира 1930 года в Уругвае.

Карьера

Игрок 
Хосе Дуранд Лагуна был темнокожим. Выступал за парагвайский клуб «Олимпия» из города Асунсьон. В 1916 году принял участие в первом Чемпионате Южной Америки где аргентинцы заняли второе место, уступив в финале уругвайцам. Лагуна принял участие в одном матче против Бразилии и забил гол.

Тренер 
Первый раз возглавил сборную в 1921 году и руководил ей на Чемпионате Южной Америки того года в Аргентине. Там Парагвай выступил не слишком удачно. Победив в стартовом матче уругвайцев 2:1, затем они проиграли оба матча с одинаковым счётом 0:3 будущим чемпионам и вице-чемпионам аргентинцам и бразильцам. В следующем году Хосе Дуранда уволили и на его место пришёл Мануэль Флейтас Солич, который проработал со сборной 8 лет и уступил место Лагуне. Второе пришествие было более длительным и удачнее. Второй раз в год прихода в сборную Хосе Дуранд участвовал в Чемпионате Южной Америки. В 1929 году соревнование вновь проходило в Аргентине и здесь сборная выступила значительно лучше. В группе Парагвай обыграл Уругвай и Перу, но уступил Аргентине и занял второе место. Лучшим бомбардиром турнира с пятью мячами стал парагваец Аурелио Гонсалес. В 1930 году в Уругвае состоялся первый Чемпионат мира на который поехала и сборная Парагвая. Но для того, чтобы выйти из группы, парагвайцам нужно было побеждать в двух матчах. И эту задачу они не выполнили. Проиграв сборной США уже в первом матче 0:3 парагвайцы лишились шансов выйти в плей-офф. В итоге они заняли второе место, победив во втором матче бельгийцев 1:0.

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки сборной Аргентины по футболу
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры сборной Парагвая по футболу
Тренеры ФК «Гуарани» Асунсьон
Тренеры ФК «Насьональ» Асунсьон
Тренеры ФК «Олимпия» Асунсьон
Тренеры ФК «Уракан»
Тренеры ФК «Ривер Плейт»